Коел може да се отнася за:
 Мат Коел (1935 – 2014), американски общественик
 Микаела Коел (р. 1987), английска актриса